Bondsbureau voor de Statistiek (Bundesamt für Statistik), het Zwitserse bureau voor statistiek
Benigne fasciculatiesyndroom, een goedaardige neurologische aandoening